Diabolical Age – trzeci album studyjny norweskiego zespołu black metalowego Ragnarok. Został wydany w 2000 roku nakładem Head Not Found. Materiał został nagrany w Endless Studio pomiędzy 1998 a 1999 rokiem.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Ragnarok
Albumy muzyczne wydane w roku 2000
Albumy Head Not Found